Иван Кадомцев:
 Кадомцев, Иван Иванович (1921—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Кадомцев, Иван Самуилович (1884—1918) — участник революционного движения в России.